Люгер — многозначное понятие:

 Люгер — тип парусного судна.
 «Люгер» — первый фильм Тео ван Гога (1982).

 Люгер, Георг Иоганн (1849—1923) — австрийский конструктор, известный созданием пистолета Люгера.
 Люгер, Карл (1844—1910) — австрийский государственный деятель, бургомистр Вены.

 Лекс Люгер (наст. имя Лоуренс Венделл Пфол; род. 1958) — американский рестлер.

См. также 
 Луэгер, Отто (1843—1911) — немецкий инженер-гидротехник.
 Пистолет Люгера
 9 mm Luger — пистолетный унитарный патрон, разработанный в 1902 году Георгом Люгером под одноимённый пистолет «Люгер-Парабеллум».